Höfele ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Höfele (* 1950), deutscher Hochschullehrer und Schriftsteller
 Karl Thoma-Höfele (1866–1923), Schweizer Stilllebenmaler
 Simon Höfele (* 1994), deutscher Trompeter

Siehe auch:
 Höfel
 Höfle